Schan bezeichnet 
 Das Volk der Shan als größte nationale Minderheit in Myanmar (Birma).
 einen Küstenfisch aus der Gruppe der Schleimfische, siehe Schan (Fisch).
 ein Gewichtsmaß, siehe  Schan (Einheit)

 Siehe auch
 Shan (Begriffsklärung)